William Hill Wells (1769–1829) – amerykański prawnik i polityk, senator z Delaware
 William Wells (1818–1889) – brytyjski polityk, deputowany z Beverley i Peterborough
 William Wells – nowozelandzki rugbysta aktywny na przełomie XIX i XX wieku
 Bombardier Billy Wells, William Thomas Wells (1889–1967) – angielski bokser
 William Wells (1908–1990) – brytyjski polityk, deputowany z Walsall